Траун — многозначный термин.

 Траун — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Траун — река в Австрии.
 Траун — река в Германии.
 Траун — персонаж расширенной вселенной «Звёздных войн».

Персоналии
 Траун, Отто Фердинанд фон (1667—1748) — австрийский фельдмаршал.
 Траун, Фридрих (1876—1908) — немецкий легкоатлет и теннисист, чемпион Олимпийских игр 1896.
 Юлиус фон дер Траун (Julius von der Traun; 1818—1885) — псевдоним немецкого поэта и писателя Юлиуса Шиндлера.

Примечания